Die 1. Liga 1985/86 war die 52. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 27. Juli 1985 und endete am 27. April 1986.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1985/86 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1985
Fußballsaison 1985/86